Das Apia International Sydney 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 15. Januar 2012 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, die genau wie das Apia International Sydney zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. Zudem fand zeitgleich auf derselben Anlage in Sydney ein WTA-Turnier der Damen statt, das zur WTA Tour 2012 zählte.

Gilles Simon, der Titelverteidiger im Einzel, nahm in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Nachdem alle gesetzten Spieler bereits vor dem Halbfinale ausgeschieden waren, erreichten mit Julien Benneteau und dem Qualifikanten Jarkko Nieminen zwei 30-jährige Spieler das Endspiel, welches wegen Regen um einen Tag verschoben werden musste. Nieminen setzte sich in zwei Sätzen durch und gewann somit in seinem zwölften ATP-Finale seinen zweiten Titel. Den ersten Titel hatte er genau sechs Jahre zuvor in Auckland gewonnen. Für Benneteau hingegen war es in seinem sechsten ATP-Finale die sechste Niederlage.

Auch die letztjährigen Doppelsieger, Lukáš Dlouhý und Paul Hanley, traten nicht zur Titelverteidigung an. Wie im Einzel erreichte Nieminen auch hier überraschend das Finale. Zusammen mit seinem Partner Matthew Ebden traf er dort nun auf die topgesetzten Bryan-Brüder, musste sich diesen jedoch in zwei Sätzen geschlagen geben. Für die Bryans war es nach 2009 der zweite Titel in Sydney und der 76. gemeinsame Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Sydney

bg:Апия Интернешънъл Сидни 2012
ca:Apia International Sydney 2012
da:Apia International Sydney 2012
en:2012 Apia International Sydney
es:Torneo de Sídney 2012
it:Apia International Sydney 2012
ru:Apia International Sydney 2012